Чартаев:
 Чартаев, Магомед Абакарович (1941—2001) — советский и российский экономист.
 Чартаев (деревня) — деревня в Семятыченском повяте Подляского воеводства Польши.